En langage culinaire, dans la Haute-Loire, une cuisse est un quartier de noix ou de fruit.

Ainsi, une cuisse de noix est un quartier de noix débarrassé de son enveloppe.

De même, une cuisse d'orange est un quartier d'orange.

Certains chocolatiers appellent aussi « cuisses d'orange » des quartiers d'orange confits au chocolat.

Expression française populaire
Gastronomie dans la Haute-Loire